Il singolare femminile del torneo di tennis Brasil Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Jelena Dokić (finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)

 Henrieta Nagyová (semifinali)
 Cristina Torrens Valero (secondo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Tat'jana Panova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2001